

Geografia 
Dipartimento di Jalapa – dipartimento del Guatemala
Jalapa – comune del Guatemala capoluogo del dipartimento omonimo
Jalapa – città del Messico, capitale dello stato di Veracruz
Jalapa  – municipalità del Messico, nello stato di Tabasco
Jalapa – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Nueva Segovia
Jalapa – CDP degli Stati Uniti d'America, in Indiana

Altro 
Jalapa, cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum